Romanèche-Thorins, commune de Saône-et-Loire.
 Romanèche, ancienne commune de l'Ain, intégrée à Hautecourt-Romanèche.
 Romanèche, hameau de Montluel, dans l'Ain.